Il torneo di pugilato dei pesi mosca (limite di 52 kg) ai XVIII Giochi panamericani si è svolto a Lima, in Perù dal 27 luglio al 2 agosto 2019 e vi hanno preso parte 8 pugili di 8 differenti nazioni.

Risultati

Collegamenti esterni
Risultati lima2019.pe

Pugilato ai XVIII Giochi panamericani